Карл Антон Эвальд (; 30 октября 1845, Берлин — 20 сентября 1915, там же) — немецкий гастроэнтеролог и физиолог.

Биография 
Эвальд известен своими работами по исследованию желудочного сока и тем, что предложил использовать гибкий резиновый зонд для аспирации желудочного содержимого.

Эвальд учился в Берлинском университете имени Гумбольдта, Гейдельбергском университете и Бонне. В 1870 году, в Берлине, получил степень доктора медицины. С 1871 года — ассистент известного немецкого клинициста Фридриха Теодора Фрерикса (1819—1885). С 1882 года — экстраординарный профессор Берлинского университета. С того же года он стал редактором «Берлинского клинического еженедельника» (). С 1909 года — ординарный почётный профессор.

В 1888 году он становится главным врачом отделения внутренних болезней в берлинском . Один из пионеров гастроэнтерологии, Эвальд сделал госпиталь Императрицы Августы центром по болезням органов пищеварения.

Его именем назван «пробный завтрак Эвальда» (называемый также «пробным завтраком -Эвальда»), используемый при исследовании желудочного сока: 40 (или 200) г белого хлеба или булки и 400 см куб. воды или чая. Запрещены масло, сахар, молоко и сливки. Содержимое желудка откачивается для исследования через час после приёма завтрака (1885).

Немецкий гастроэнтеролог Исмар Исидор Боас был одним из наиболее известных учеников Эвальда. Ассистентом Эвальда в течение нескольких месяцев 1887 года работал будущий известный американский гастроэнтеролог, профессор Макс Эйнхорн, а в 1901—1902 годах — будущий белорусский академик Фёдор Оскарович Гаусман.

Важнейшие труды 
 «Beiträge zur Histologie und Physiologie der Speicheldrüsen des Hundes» (Берлин, 1870)
 «Die Lehre von der Verdanung. Einleitung in die Klinik der Verdauungkrankheiten» (ib., 1879; 3 изд., ib., 189 3)
 «Handbuch oder Ernährung des gesunden und kranken Menschen» (2 изд., 1895)
 «Die Krankheiten der Schildrüsen» (1896)

Источники 
 
 Who Named it? Biography: Carl Anton Ewald 
 Geraghty E. M. Test Meals. The American Journal of Nursing, Vol. 32, No. 3 (Mar., 1932), pp. 297–300.
 Ногаллер А. Исмар Боас (1858-1938) — основатель клинической гастроэнтерологии.  Заметки по еврейской истории. Интернет-журнал. № 11, 2002.

Медики Германии
Гастроэнтерологи
Похороненные на Юго-Западном кладбище (Штансдорф)